Филип Мрзляк (; ) — хорватский футболист, полузащитник хорватского футбольного клуба Горица.

Биография 
Филип родился в Хорватии. Начал карьеру в клубе «Динамо» (Загреб), после перешёл в клуб «Динамо» (Бухарест). В ноябре 2020 года подписал контракт с клубом РПЛ «Уфа» до конца сезона. Дебют в чемпионате России состоялся 23 ноября 2020 года в матче против «Химок» (1:2).

18 мая 2021 года продлил контракт с клубом до июня 2023 года.

Достижения 
 «Локомотива»
 Серебряный призёр чемпионата Хорватии: 2012/13
 Финалист Кубка Хорватии: 2012/13

 «Пандурий»
 Финалист Кубка румынской лиги: 2014/15

 «Астра»
 Финалист Кубка Румынии: 2018/19

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Сесвете»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Пандурий»
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Уфа»